Skriktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skriktjärn, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun,  (10,2 ha)
Skriktjärn, Värmland, sjö i Arvika kommun, 
Skriktjärn, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn